Eugymnopeza är ett släkte av tvåvingar. Eugymnopeza ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Eugymnopeza